Исповедальные надписи из Лидии и Фригии  датированные римским периодом религиозные надписи на греческом эллинистическом языке, нанесенные на стелы из Малой Азии из римских провинций Азия и Галатия. Они датированы концом II века и началом III века нашей эры. В данных текстах присутствует элемент, который некоторые исследователи считают новым для классической древнегреческой религии - это публичная исповедь и раскаяние в грехах, осуществляемое путем публичного жертвоприношения (литра). Исследователи считают этот элемент восточным по происхождению. Использование вместо классического древнегреческого языка более просторечного койне считается новым элементом в религиозной практике. Марианна Рикл утверждает, что практика исповеди является наследием хеттской религии. По утверждению Шнабеля, данная практика в эллинистической религии была введена в качестве ответа на успехи раннего христианства в восточных провинциях Римской империи И действительно, фразы и термины в данных надписях напоминают содержание Нового Завета: гамартия (грех), параклет (защитник), «раб Божий», «Кириос (господин, Господь)»,
басилевс (царь) и т.д. Судя по надписям, искуплению в основном, подлежали грехи, связанные с нарушением сексуальных запретов  - в чем усматривают влияние концепции целомудрия, будто бы перенятой из христианства. Божества, упоминаемые в надписях: Мен, Метор (мать), Зевс (эпитеты: Керавн, Сотер), Аполлон, Гипсист, Анахита, Аттис, Дионис, Геракл, Сабазий, Асклепий, Геката, Артемида и другие.

Надписи

Ритуальный диалог Феодора с богами (Лидия, 235/236 гг.) 

По словам Георга Петцля, В святилище действительно состоялось импровизированное сакральное представление, сродни театру, но при этом Феодор был действительно осужден и заключен в тюрьму. Зевса в
данном представлении олицетворял жрец. По мнению же Эндера Варинлиоглу слово «филаке» - «темница» используется как метафора. Слепота была «темницей» в смысле наказания для Феодора, для спасения
его от распутства и разврата.

Литература

Ссылки 
 Divine Tyranny and Public Humiliation: A Suggestion for the Interpretation of the Lydian and Phrygian Confession Inscription Schnabel E.J
 Under the watchful eyes of the gods: divine justice in Hellenistic and Roman Asia Minor by Angelos Chaniotis
 Human Transgression – Divine Retribution A study of religious transgressions and punishments in Greek cultic regulations and Lydian-Phrygian reconciliation inscriptions by Aslak Rostad

Примечания 

Религия в Римской империи
Религия в Древней Греции
Двенадцать богов Олимпа